Александр Иванович Фоминых (род. 15 июня 1959 года, Новосибирск) — российский, ранее советский, шахматист, гроссмейстер (1994), тренер ФИДЕ (2010). Участник чемпионата мира 1997/1998 в Гронингене, шахматной Олимпиады 1998 в составе 3-й сборной России.

Спортивные достижения

Литература

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Александра Фоминых на сайте 365chess.com

Шахматисты СССР
Шахматисты России